Kościół Świętej Trójcy w Krakowie (ul. Stolarska) bazylika mniejsza, dominikanów
 Kościół Świętej Trójcy w Krakowie (ul. Krakowska) bonifratrów

zobacz też 

 Kościół Przenajświętszej Trójcy w Krakowie trynitarzy, ul. Łanowa 1